De Planckaerts (realitysoap), Vlaamse realitysoap
De Planckaerts (stripreeks), Vlaamse stripreeks over de Planckaerts door  Studio MAX! - De Marck & De Wulf